Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2019 fand vom 4. bis zum 11. August 2019 in Katowice statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O45.

Herreneinzel

Setzliste 
  Carsten Loesch (Viertelfinale)
  Fernando Silva (Bronze)
  Ulf Svensson (4. Runde)
  Jaison Xavier (3. Runde)
  Carl Jennings (Viertelfinale)
  Christophie Lionne (Bronze)
  Stephan Burmeister (4. Runde)
  Kiran Vinayakrao Makode (4. Runde)
  Junichiro Nagai (3. Runde)
  Terje Jacobsen (3. Runde)
  Stan de Lange (2. Runde)
  Liao Lien-sheng (Gold)
  Morten Aarup (4. Runde)
  Stefan Edvardsson (Viertelfinale)
  Mikael Nilsson (4. Runde)
  Henrik Wahlstrøm Hansen (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Csilla Fórián (Bronze)
  Georgy van Soerland (Gold)
  Mirella Engelhardt (3. Runde)
  Marika Wippich (3. Runde)
  Anke Treu (2. Runde)
  Barbara Kulanty (Viertelfinale)
  Pernille Strøm (Viertelfinale)
  Birgitte Pedersen (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Wittaya Panomchai / Pracha Wannawichitr (Bronze)
  Jaseel P. Ismail / Jaison Xavier (Bronze)
  Morten Aarup / Carsten Loesch (Silber)
  Mikael Nilsson / Ulf Svensson (Gold)
  Oleg Grigoryev / Vadim Nazarov (Viertelfinale)
  Carl Jennings / Mark King (Viertelfinale)
  Stefan Edvardsson / Johan Häggman (Viertelfinale)
  Surender Kumar / Virender Kumar (3. Runde)
  Junichiro Nagai / Shigeyuki Nakamura (3. Runde)
  Lakshman Homer / Ajith Perera (3. Runde)
  Cheng Ho-chan / Liao Lien-sheng (3. Runde)
  Stephan Burmeister / André Wiechmann (1. Runde)
  Thaweesak Koetsriphan / Naruthum Surakkhaka (3. Runde)
  Justin G. Andrews / Simon Gilhooly (3. Runde)
  Henrik Wahlstrøm Hansen / Eril Pedersen (3. Runde)
  Joël Renaudeau / Cyrille Vu (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Natalia Gonchar / Olga Kuznetsova (Silber)
  Christina Rindshøj / Dorte Steenberg (Bronze)
  Louise Culyer / Tracy Hutchinson (Viertelfinale)
  Dorota Grzejdak / Barbara Kulanty (2. Runde)
  Marielle van der Woerdt / Georgy van Soerland (Gold)
  Mirella Engelhardt / Marika Wippich (2. Runde)
  Debbie Beeston-Smith / Olga Bryant (2. Runde)
  Janne Vang Nielsen / Birgitte Pedersen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Carsten Loesch / Dorte Steenberg (Bronze)
  Morten Aarup / Lene Struwe Andersen (Silber)
  Stan de Lange / Georgy van Soerland (3. Runde)
  Vadim Nazarov / Olga Kuznetsova (Gold)
  Thaweesak Koetsriphan / Angela Charumilinda (Viertelfinale)
  Justin G. Andrews / Betty Blair (2. Runde)
  Naruthum Surakkhaka / Puangthip Kaosamaang (Viertelfinale)
  Henrik Wahlstrøm Hansen / Malene Wahlstrøm Hansen (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=14365F9A-47BD-4106-912D-0D0BE6E6370A

Senioren 2019
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2019
Weltmeisterschaft 2019